Lundkvist est un nom de famille d'origine suédoise notamment porté par :
 Artur Lundkvist (1906 - 1991), écrivain et poète suédois ;
 Gunnar Lundkvist (né en 1958), auteur de bande dessinée suédois ;
 Karl-Gerhard Lundkvist : Little Gerhard (né en 1934), chanteur de rock suédois ;
 Ulf Lundkvist (né en 1952), auteur de bande dessinée suédois.

Articles connexes 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme suédois